Savvidis ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgos Savvidis (1929–1995), griechischer Literaturwissenschaftler
 Giorgos Savvidis (Fußballspieler) zyprischer Fußballspieler
 Ivan Savvidis (* 1959), griechisch-russischer Unternehmer, siehe Iwan Ignatjewitsch Sawwidi
 Symeon Savvidis (1859–1927), griechischer Maler des Orientalismus
 Tessa Savvidis (* 1949), deutsche Soziologin, siehe Tessa Hofmann